Матырино — название географических объектов в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Матырино — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Матырино — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Водные объекты 
 Матырино (озеро, Лепельский район) — озеро в Лепельском районе Витебской области.
 Матырино (озеро, Ушачский район) — озеро в Ушачском районе Витебской области.